Баранка Нуева има више значења:

 Баранка Нуева (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Нуева (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику